Villaverde de Iscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde de Iscar (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Villaverde de Íscar, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar